Kamensko – wieś w Bośni i Hercegowinie, w kantonie zenicko-dobojskim
 Kamensko – była wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Kamensko – wieś w Chorwacji, w gminie w żupanii primorsko-gorskiej
 Kamensko – wieś w Chorwacji, w gminie w żupanii splicko-dalmatyńska
 Kamensko – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić